MEP puede referirse a:
 Movimiento Electoral del Pueblo, un partido político venezolano de izquierda;
 MEP, acrónimo en inglés de Miembro del Parlamento Europeo, diputado del parlamento europeo;
 MEP, acrónimo en inglés de Modelo de Parlamento Europeo, programa para jóvenes con el fin de fomentar la ciudadanía europea y el debate;
 Casa Europea de la Fotografía (en francés, Maison européenne de la photographie, abreviado MEP), centro de exposiciones de París especializado en fotografía;
 Instalaciones de climatización, eléctricas y de fontanería de una edificio (por sus siglas en inglés Mechanical, Electrical and Plumbing).